The Breaker – manhwa di arti marziali
The Breaker – album dei Little Big Town
The Breaker – film del 1916